Ranchería – zespół domów osób, które żyją lub pracują na farmie (hiszp. ranchos).

Gospodarstwa rolne